Сант-Андреа () может означать:

 Сант-Андреа (Мантуя) — базилика в честь апостола святого Андрея Первозванного в городе Мантуя 
 Сант-Андреа-аль-Квиринале — титулярная церковь на Квиринальском холме в Риме
 Сант-Андреа-делла-Валле — самая большая барочная церковь в Риме
 Сант-Андреа-ди-Боцио — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика
 Сант-Андреа-ди-Котоне — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика

См. также 

 Андреа